Jonas Thor Olsen (ur. 23 stycznia 1978 r. w Nuuk) – duński biegacz narciarski, zawodnik klubu  Københavns Skiklub.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jonas Thor Olsen pojawił się w 21 listopada 1998 roku, podczas zawodów FIS Race w norweskiej miejscowości Beitostølen, gdzie uplasował się na pozycji 72 na dystansie 15 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 25 października 2003 roku w Düsseldorfie, gdzie uplasował się na pozycji 74 w sprincie stylem dowolnym. W swojej karierze pucharowych punktów nie wywalczył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Olsen nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Duńscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1978
Ludzie urodzeni w Nuuk